Виктор Григорьевич Самойленко (9 июня 1931 — 31 марта 2022) — советский военный политработник, генерал-полковник (15.02.1988).

Биография 
Родился в 1931 году. Член ВКП(б) с 1954 года.

С 1949 года — на военно-политической работе в Вооружённых Силах СССР. В 1949—1995 гг. — красноармеец, на политической и высшей руководящей политической работе в Советской Армии, начальник политуправления Уральского, Сибирского и Прибалтийского военных округов, член Военного совета Уральского военного округа, член Военного совета Сибирского военного округа, первый заместитель начальника политического управления Сухопутных войск ВС СССР, с 1980 по 1982 годы — начальник политического отдела группы советских военных советников — заместитель Главного военного советника в ДРА по политической части, советник начальника Главного политического управления армии ДРА, член Военного совета Прибалтийского военного округа. В 1991 году — начальник военно-политического управления — первый заместитель главнокомандующего войсками Западного стратегического направления.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 9-го, 10-го и 11-го созывов, депутатом Верховного Совета Белорусской ССР/Белоруссии 12-го созыва.

Генерал-майор (25.04.1975), генерал-лейтенант (14.02.1978), генерал-полковник (15.02.1988).

Скончался 31 марта 2022 года. Похоронен в Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества».

Примечания

Литература 
 Горбачёв А. Н. 10000 генералов страны. — 5-е изд. — М., 2017. — С. 46.

Ссылки 
 Самойленко

Генерал-полковники (СССР)
Участники Афганской войны (1979—1989)
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Члены КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Похороненные на Федеральном военном мемориальном кладбище